Транспортная система России — совокупность транспортных средств, инфраструктуры и управления, функционирующих на территории Российской Федерации.

Характеристика системы 

Транспортная система России характеризуется развитой транспортной сетью, одной из наиболее обширных в мире и включающей в себя 87 тыс. км железных дорог, более 745 тыс. км автомобильных дорог с твёрдым покрытием, свыше 600 тыс. км воздушных линий, 70 тыс. км магистральных нефте- и продуктопроводов, свыше 140 тыс. км магистральных газопроводов, 115 тыс. км речных судоходных путей и множество морских трасс. В ней занято свыше 3,2 млн человек, что составляет 4,6 % работающего населения.

Огромные пространства и суровый климат предопределили первостепенное значение для России всепогодных видов наземного транспорта — железнодорожный и трубопроводный, на них падает основной объём грузовой работы.
Водный транспорт играет в России значительно меньшую роль из-за короткого навигационного периода.
Роль автомобильного транспорта в общем грузообороте в связи с крайне незначительными средними расстояниями перевозок (в пределах городов и пригородов, в карьерах открытых разработок полезных ископаемых, на лесовозных дорогах в районах лесозаготовок и т. д.) также невелика, несмотря на то, что им перевозится больше половины грузов.
Важной особенностью транспортной системы России является её тесная взаимосвязь с производством.

Подавляющая часть пассажирооборота приходится на четыре вида транспорта: воздушный (30 %), автобусный (29 %), железнодорожный (29 %) и метрополитен (9 %).
Тенденцией последних лет является повышение доли воздушного транспорта (рост по сравнению с 2000 годом почти в 3 раза) и снижение доли железнодорожного транспорта.

Современное состояние транспортной системы характеризуется низким техническим уровнем производственной базы большинства предприятий и износом подавляющего большинства транспортных средств, что приводит к снижению безопасности их работы, а также отсутствием инвестиций для преодоления данных проблем.

По данным Росстата, по состоянию на 2011 год в межсезонье 10 % населения страны фактически отрезаны от остальной территории страны (не имеет доступа к сети круглогодично эксплуатируемых автодорог и/или не имеет доступа к железнодорожным станциям и аэродромам).
Средняя подвижность населения России (на 2011 год) — около 6300 км на душу населения в год (в странах Западной Европы — 15-20 тыс. км, в США, Канаде — 25-30 тыс. км в год).

Транспортное пространство представляет собой совокупность самостоятельных организаций — перевозчиков и посредников — с преобладанием мелкого капитала, что явилось следствием дезинтеграции экономики в 1990-е годы.

Существенным фактором, обуславливающим территориальную разобщённость страны, является построение её транспортной системы по звездообразному принципу с центром в странно(??).

Структура системы 
Транспортная система России имеет сложную структуру, она включает несколько подсистем (железнодорожную, автомобильную, морскую, речную, воздушную и трубопроводы), каждая из которых состоит из основных элементов: инфраструктуры, транспортных средств и управления. К транспортной системе относятся транспортные узлы и коридоры, а также промышленный и общественный транспорт. Инфраструктуру обычно рассматривают по отраслям.

Железнодорожный транспорт 

Железнодорожный транспорт наиболее развит в России (на него по данным на 2011 год приходилось 85 % внутреннего грузооборота).
По протяжённости железнодорожного полотна (86 тысяч км, половина из которых электрифицирована) Россия находится на втором месте после США.

Первая крупная (всего третья по счёту) железнодорожная магистраль Санкт-Петербург — Москва вступила в строй в 1851 году. Тогда же началось строительство железных дорог из Санкт-Петербурга в южном направлении.

Железные дороги, по состоянию на весну 2019 года, имеются в 78 из 85 субъектов Российской Федерации; нет железных дорог только в Республике Алтай, Республике Тыве, Камчатской области, Магаданской области, Чукотском АО.

В европейской части страны железнодорожная сеть имеет радиальный вид, железные дороги сходятся к Москве. 
В азиатской части железнодорожная сеть имеет широтное простирание и небольшую плотность. Важнейшая магистраль — Транссибирская — начала строиться в 1892 году, движение открыто в 1916 году.; в 1970—1980-х годах для освоения нефтяных и газовых ресурсов Западной Сибири была построена железная дорога Тюмень — Сургут — Уренгой — Ямбург.

В России железнодорожный транспорт подразделяется на: железнодорожный транспорт общего пользования, железнодорожный транспорт необщего пользования и технологический железнодорожный транспорт.

Водный транспорт

Морской транспорт 

Этому виду транспорта принадлежит главная роль в межгосударственном грузообороте. Важность морского транспорта для России определяется её положением на берегах трёх океанов и протяжённостью морской границы 42 тысячи километров.

Основные порты:
 на Чёрном море — Новороссийск, Туапсе;
 на Азовском море — Ростов-на-Дону;
 на Балтийском — Усть-Луга, Санкт-Петербург, Калининград, Балтийск, Выборг;
 на Баренцевом — Мурманск;
 на Белом — Архангельск, Кемь;
 на Японском (Дальний Восток России) — Ванино, Владивосток, Находка, Порт Восточный.

 см. также: :Категория:Морской транспорт России

Речной транспорт 

Протяженность внутренних вод, «Перечень..» которых утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации, составляет 101,6 тыс. км.
Удельный вес внутреннего водного транспорта в общем грузообороте составляет 3,9 %. Роль речного транспорта резко повышается в ряде регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Основным в России является Волго-Камский речной бассейн, на который приходится 40 % грузооборота речного флота. Благодаря Волго-Балтийскому, Беломорско-Балтийскому и Волго-Донскому каналам Волга стала стержнем единой водной системы европейской части России (см. Судоходство на Волге), а Москва — «портом пяти морей».

К другим важным рекам европейской России относятся Северная Двина с притоками, Сухона, Онега, Свирь, Нева.

В Сибири основные реки — Енисей, Лена, Обь и их притоки. Все они используются для судоходства и сплава леса, перевозки продовольствия и промышленных товаров в отдалённые регионы. Значение сибирских речных путей весьма значительно, вследствие неразвитости железных дорог (особенно в меридиональном направлении). Реки связывают южные районы Западной и Восточной Сибири с Заполярьем. По Оби и Иртышу транспортируется нефть из Тюмени. Обь судоходна на протяжении 3600 км, Енисей — 3300 км, Лена — 4000 км (навигация продолжается 4-5 месяцев). Порты нижнего течения Енисей — Дудинка и Игарка — доступны для морских судов, следующих Северным морским путём. Крупнейшие перевалочные пункты грузов с рек на железные дороги — Красноярск, Братск, Усть-Кут.

Важнейшей речной магистралью Дальнего Востока является Амур; судоходство осуществляется на всём протяжении реки.

 см. также: Судоходные реки России, :Категория:Речной транспорт России, :Категория:Паромные переправы России

Трубопроводный транспорт 

Развитие трубопроводного транспорта в России началось в конце 50-х гг. XX века. Важнейшими транспортируемыми грузами являются сырая нефть, природный и попутный газ. Транспортировка нефтепродуктов, жидких и газообразных химикатов перспективна, но в настоящее время продуктопроводы не получили большого распространения.
В России преобладают трубопроводы большого диаметра (1220 и 1420 мм) и большой протяженности в широтном направлении.

Крупные нефтепроводы:
 Нефтепровод «Дружба» — крупнейшая экспортная магистраль России (Альметьевск — Самара — Унеча — Мозырь — Брест и далее в страны Восточной и Западной Европы);
 Альметьевск — Нижний Новгород — Рязань — Москва;
 Нижний Новгород — Ярославль — Кириши;
 Самара — Лисичанск — Кременчуг — Херсон, Снегирёвка — Одесса;
 Сургут — Тюмень — Уфа — Альметьевск;
 Нижневартовск — Самара;
 Сургут — Полоцк;
 Александровское — Анжеро-Судженск;
 Красноярск — Ангарск;
 Сургут — Омск — Павлодар — Чимкент — Чарджоу.
Крупнейшие газопроводы:
 газопровод Саратов — Москва — первый газопровод в России (840 км);
 Ставрополь — Москва;
 Краснодарский край — Ростов-на-Дону — Серпухов — Санкт-Петербург;
 Средняя Азия — Урал
 Медвежье — Надым — Тюмень — Уфа — Торжок;
 Надым — Пунга — Пермь;
 Уренгой — Сургут — Тобольск — Тюмень — Челябинск.
 Северный поток
 крупнейшая в мире система газопроводов Уренгой — Помары — Ужгород — страны Восточной и Западной Европы (4451 км),
 газопровод, проходящий от Оренбурга через Украину в страны Восточной и Западной Европы.
Крупные продуктопроводы:
 Уфа — Брест с ответвлением на Ужгород;
 Уфа — Омск — Новосибирск;
 Нижнекамск — Одесса.

Строятся газопроводы Бованенково — Ухта, Сахалин — Хабаровск — Владивосток.

Проектируются газопроводы Южный поток, Алтай, Якутия—Хабаровск—Владивосток и Прикаспийский газопровод, нефтепроводы Балтийская трубопроводная система-II, Мурманский нефтепровод и Заполярье-Пурпе-Самотлор.

Автомобильный транспорт 

Общая длина автомобильных дорог с твёрдым покрытием в России составляет 754 тыс. км (2008). В 2008 году автомобильным транспортом было перевезено 6,9 млрд тонн грузов, его грузооборот в том же году составил 216 млрд тонно-километров.

С 2000 по 2008 годы объём перевозки грузов на автомобильном транспорте увеличился на 17 %, грузооборот — на 41 %.

По общей протяжённости автомобильных дорог Россия превосходит почти все европейские страны, кроме Франции, и занимает 7-е место во всём мире. По отношению к численности населения плотность автомобильных дорог с твёрдым покрытием в Российской Федерации составляет около 5,3 км на 1 тыс. жителей, что несколько выше, чем на Украине или в Казахстане (3,3 и 5,0 соответственно), но ниже, чем в ряде других стран: так, в Финляндии данный показатель составляет около 10 км, в США — около 13 км, во Франции — 15,1 км на 1 тыс. жителей. Общая протяжённость автодорог — 910 тыс. км, из них 745 тыс. км покрыты асфальтом, 45,4 тыс. км дорог федерального значения. По данным на 2011 год, 92 % протяжённости федеральных трасс страны представляют собой дороги, где движение осуществляется по одной полосе в каждом направлении; 29 % федеральных трасс работают в режиме перегрузки. Плохое состояние автодорог страны влечёт за собой крайне низкую среднюю скорость перемещения коммерческих грузов автотранспортом — около 300 км в сутки (в странах Европы — приближается к 1500 км в сутки).

Деятельность транспортно-экспедиционных компаний по доставке грузов наземным автотранспортом в настоящее время регулируется Уставом автомобильного транспорта.

В 2012 году парк грузового автотранспорта России составлял 7,42 млн. единиц техники, из них на малотоннажные грузовики полной массой до 3,5 тонн приходилось более половины. Количество российских организаций, имеющих допуск к международным перевозкам, в 2012 году составляло около 7,4 тысячи. 40 тыс. автотранспортных средств по состоянию на этот год были заняты на международных перевозках. Доля
автомобильного транспорта в обеспечении внешнеторгового оборота России составляла 25% в
стоимостном выражении, автомобильным транспортом перевозилось более 50%
импортных грузов. Россия является участником системы квотирования международных автоперевозок Европейской конференции министров транспорта.

В сентябре 2010 года было завершено строительство автомагистрали «Амур».

Основным государственным источником финансирования дорожного хозяйства России с 2011 года является Федеральный дорожный фонд, запланированный объём отчислений в него в 2011 году составляет 386,7 млрд рублей.

Воздушный транспорт 

Воздушный транспорт является самым дорогим, что ограничивает его грузовое применение (скоропортящиеся грузы), бо́льшее значение он имеет для пассажироперевозок. В районах Крайнего Севера важную роль играют вертолёты: перевозят грузы и пассажиров на производственные объекты, оказывают срочную медицинскую помощь и т. д.

Основными центрами авиасообщения являются Москва, Санкт-Петербург, курорты Северного Кавказа, Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск, Хабаровск, Владивосток, Томск. При этом подавляющая часть пассажирских воздушных перевозок замкнута на московском авиаузле: около 80 % (по состоянию на 2011 год) авиаперевозок осуществляется из Москвы или в Москву. Сеть действующих аэропортов в России с 1991 года по 2012 год сократилась более чем в 4 раза. В отличие от большинства развитых государств, в России национальные авиаперевозчики могут использовать (и используют) лётную технику, зарегистрированную не в РФ, а в иностранных офшорных зонах.

Промышленный транспорт 
К промышленному транспорту относится транспорт необщего пользования и технологический транспорт, выполняющий производственно-технологические перевозки грузов на внутренних дорогах промышленных предприятий и организаций, комплексов зданий и сооружений, транспортных служб, и не выходит на дороги общего пользования.
В соответствии со СНиП 2.05.07-91 в промышленный транспорт входят:
 железнодорожный транспорт с колеей 1520 мм и 750 мм,
 технологический автомобильный транспорт, включая моторные тележки шириной до 2,1 м, предназначенные для межцеховых перевозок: аккумуляторные (погрузчики, тягачи с прицепами, электрокары) и с двигателями внутреннего сгорания (автопогрузчики, автокары и тягачи с прицепами).
 гидравлический транспорт,
 канатный подвесной транспорт,
 конвейерный транспорт.

Общественный транспорт 

Во внутригородских перевозках пассажиров в России лидируют автобусы.
В крупнейших городах также налажено трамвайное и троллейбусное сообщение. Эксплуатационная длина трамвайных и троллейбусных линий 7,6 тыс. км. Самой протяжённой трамвайной сетью в мире располагает Санкт-Петербург (более половины находится в аварийном состоянии).

В семи крупнейших городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Казани — имеется метрополитен. Суммарная эксплуатационная длина путей метрополитена составляет более, чем 475 км.

Предлагается осуществить масштабный проект на два триллиона рублей (деньги в том числе взять из Фонда национального благосостояния) — на смену ветшающим автобусам, троллейбусам и трамваям придет новая техника, в том числе современные электробусы.

Транспортные узлы 
На территории России можно выделить два типа транспортных узлов.
 Узлы международного, федерального уровня, зона их влияния распространяется на крупные экономические районы: Сибирь, Дальний Восток, Урал, Поволжье, Центральная Россия, Юг России, Северо-Запад России. К федеральным узлам относятся Ковров, Москва, Санкт-Петербург, Самара, Калининград, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск, Владивосток, Псков.
 Узлы регионального (межрегионального) значения, зона их влияния распространяется на один, два, три субъекта Российской Федерации (республика, край, область, округ).

Федеральные и региональные транспортные узлы взаимно дополняют друг друга: грузы с определенной территории первоначально аккумулируются в региональном узле в необходимых для формирования маршрутного направления объёмах, а потом централизованно доставляются в федеральный транспортный узел, что позволяет сократить порожний ход транспорта.

Транспортные коридоры 
Путь из Европы в Азию через Россию — кратчайший, поэтому для неё экономически целесообразно развитие транспортных коридоров.
В настоящее время по территории России проходят три панъевропейских транспортных коридора: первый «Север—Юг» (Хельсинки — Таллин — Рига — Каунас и Клайпеда — Варшава и Гданьск), второй «Восток—Запад» (Берлин — Познань — Варшава — Брест — Минск — Смоленск — Москва — Нижний Новгород) и третий (Хельсинки — Выборг — Санкт-Петербург — Псков — Москва — Калининград — Киев — Любашёвка — Кишинёв — Бухарест — Димитровград — Александрополис).

Стратегически важными являются Транссибирская магистраль, паромные линии на Балтике, коридор для доставки грузов с Тихоокеанского побережья США в Китай через российские порты Приморья, воздушное пространство России.

Управление системой 

По состоянию на декабрь 2012 года управление системой транспорта в Российской Федерации осуществляет Министерство транспорта Российской Федерации.
Министерство транспорта Российской Федерации (Минтранс России) является федеральным органом исполнительной власти в области транспорта, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере гражданской авиации, использования воздушного пространства и аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного пространства Российской Федерации, авиационно-космического поиска и спасания, морского (включая морские порты), внутреннего водного, железнодорожного, автомобильного (включая проведение транспортного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации), городского электрического (включая метрополитен) и промышленного транспорта, дорожного хозяйства, эксплуатации и обеспечения безопасности судоходных гидротехнических сооружений, обеспечения транспортной безопасности, а также государственной регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними и организации дорожного движения в части организационно-правовых мероприятий по управлению движением на автомобильных дорогах.

При Министерстве транспорта РФ для осуществления контроля и надзора за транспортной системой России создана Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор).

Транспортное законодательство 

Основные акты транспортного законодательства:
 Правила дорожного движения Российской Федерации. Утверждены Постановлением Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090
 Конвенции о международных перевозках
 Гражданский кодекс РФ
 Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации. Федеральный Закон РФ № 18-ФЗ от 10 января 2003 года
 Воздушный кодекс РФ. Федеральный Закон РФ № 60-ФЗ от 19 марта 1997 года
 Кодекс торгового мореплавания РФ. Федеральный Закон РФ № 81-ФЗ от 30 апреля 1999 года
 Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации. Федеральный Закон РФ № 24-ФЗ от 7 марта 2001 года
 Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта. Федеральный закон № 259-ФЗ от 8 ноября 2007 года
 Федеральный Закон РФ № 87-ФЗ от 30 июня 2003 года «О транспортно-экспедиционной деятельности»
 Федеральный Закон РФ № 17-ФЗ от 10 января 2003 года «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»
 Федеральный закон РФ № 16-ФЗ от 09 февраля 2007 года «О транспортной безопасности»
 Федеральный закон РФ № 220-ФЗ от 30 июня 2015 года «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Важные элементы нормативной базы деятельности транспорта — различные правила перевозок и тарифы.

См. также 

 Экономика России
 Транспортная система
 Министерство транспорта Российской Федерации
 Транспортная безопасность

Примечания

Литература 
 Якушев П. Я. Транспортная система России М., Транспорт, 1999
 Шишкина Л. Н. Транспортная система России / Шишкина Л. Н. — М.: 2003.

Ссылки 
 Основные транспортные коридоры России
 Оперативные новости транспортного комплекса
 Формирование транспортно-логистической инфраструктуры России
 Международные транспортные коридоры как фактор интеграции России в европейскую транспортную систему
 Транспортная система как фактор национальной безопасности